Алоизия Вагнер (, более известная как Виолетта (); 1906 или 1907 год, Бремен, Германская империя — возм. 1973, Бремен, ФРГ) — немецкая и американская цирковая артистка. Она родилась с крайне редким заболеванием — синдромом тетраамелии, из-за чего у неё отсутствовали все четыре конечности.

Биография 
Алоизия Вагнер родилась в Бремене. Из-за редкого врождённого заболевания, известного как синдром тетраамелии, у неё отсутствовали руки и ноги. Несмотря на это, в остальном девочка росла здоровой. Родители Алоизии всячески старались научить её быть как можно более самостоятельной. В 15-летнем возрасте она начала выступать в цирках под сценическим псевдонимом «Виолетта».

23 марта 1924 года, в возрасте 17 лет, со своим единоутробным братом и менеджером Карлом Гробекером () на лайнере George Washington компании Norddeutscher Lloyd эмигрировала в США, прибыв в пункт приёма иммигрантов на острове Эллис в Нью-Йоркской бухте.

Виолетта могла двигаться и демонстрировать публике трюки с прыжками. Помимо этого, на выступлениях она часто пела, а также демонстрировала свои способности мыться, рисовать, шить, зажигать сигарету и выполнять прочие привычные действия при помощи одного лишь рта. Журналист из London Life отметил, что она привлекала внимание зрителей и своей красотой, ярко заметной даже несмотря на её физические недостатки. По его словам, она не переживала из-за отсутствия конечностей; конферансье даже говорил публике: «она считает, что ей лучше без них».

Как сообщается, Виолетта была замужем и счастлива в браке. Обручальное кольцо она носила на золотой цепочке на шее.

Последние упоминания о ней относятся к 1940 году; дальнейшая судьба неизвестна. Имеются спорные сведения, что Алоизия Вагнер вернулась в Германию и умерла незамужней в августе 1973 года в родном городе, похоронена на кладбище в Хемелингене в могиле своей матери Элизе Вагнер (№ A428), умершей в 1942 году. Могила не сохранилась.

См. также 
 Принц Рандиан
 Ник Вуйчич
 Стефан Бибровский

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Германии
Люди с синдромом тетраамелии
Цирковые артисты Германии
Цирковые артисты США
Дата смерти неизвестна